Горовые — дворянский род.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Горовые — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Горовые — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Горовые — деревня в Боровухском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Горовые — деревня в Гомельском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Горовые — деревня в Горянском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Горовые — деревня в Солоникском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Горовые — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Горовые — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

См. также 
 Горовые 1
 Горовые 2